Нация фастфуда:
 «Нация фастфуда» — книга Эрика Шлоссера.
 «Нация фастфуда» — фильм Ричарда Линклейтера, США, 2006 год.